Lijeska (Corylus), rod biljaka iz porodice brezovki (Betulaceae)
 Obična lijeska (Corylus avellana)

Crna Gora:
 Lijeska (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje
 Lijeska (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja